ATL может означать:
 ATL — сокращённое название аэропорта Хартсфилд-Джексон (Атланта, штат Джорджия, США).
 ATL (от ) в рекламе — одно из обозначений методов рекламирования (продвижения) товаров и услуг.
 ATL — российский рэпер из Новочебоксарска.
 Microsoft Active Template Library в ПО — одна из стандартных библиотек для COM-программирования под Microsoft Windows, наряду с MFC и WTL.